Бранденберг (Тироль) () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Альберт Эндер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 7 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 Партия LUB занимает 1 место.
 Партия FBA занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля